Die Fußball-Oberliga Westfalen 1988/89 war die elfte Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen. Preußen Münster konnte als erste Mannschaft den Meistertitel verteidigen und setzte sich in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga durch. Absteiger Arminia Bielefeld führte monatelang die Tabelle an und verpasste aufgrund einer 1:2-Niederlage am letzten Spieltag beim VfB Rheine die Meisterschaft. Im Viertelfinale der Amateurmeisterschaft schied die Arminia gegen den BVL 08 Remscheid aus. 

Absteigen mussten die Amateure der SG Wattenscheid 09 sowie der Neuling Sportfreunde Siegen. Dafür stiegen die SpVg Beckum, die Amateure des VfL Bochum und der VfR Sölde auf. Torschützenkönig wurde Martin Driller vom TuS Paderborn-Neuhaus mit 22 Saisontoren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1988/89 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der 2. Bundesliga 1987/88
 Arminia Bielefeld 
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1987/88:
 Preußen Münster 
 Westfalia Herne  
 ASC Schöppingen  
 SG Wattenscheid 09 Amateure  
 SpVgg Erkenschwick  
 FC Gütersloh  
 SC Hassel  
 TuS Paderborn-Neuhaus 
 Hammer SpVg  
 Borussia Dortmund Amateure  
 DSC Wanne-Eickel  
 SpVg Marl  
 SC Verl
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1987/88:
 VfB Rheine (Staffel 1)
 Sportfreunde Siegen (Staffel 2)

Tabelle 

|}

Torschützenliste

Relegation zur Oberliga 
An der Relegation nahmen der 14. der Oberliga Westfalen und die Vizemeister der beiden Verbandsligastaffeln teil. Der Sieger war für die Oberligasaison 1989/90 qualifiziert. Gespielt wurde am 25. und 28. Mai sowie am 1. Juni 1989.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 196.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1988/89 bei Westfalenkick.de

1988
Fußballsaison 1988/89